Petanahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Petanahan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Petanahan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar